Roberto Luís Borges da Costa (Ilha Terceira, Açores, Portugal, 1804 — Ilha Terceira, Açores, Portugal, 26 de Maio de 1861) foi um militar português.

Biografia 
Aos doze anos de idade assentou praça como cadete no batalhão de artilharia, do exército português, no Regimento de Guarnição nº 1, aquartelado na Fortaleza de São João Baptista, no Monte Brasil, junto à cidade de Angra do Heroísmo.
Fez juramento de bandeiras em 1818, e recebendo baixa, a seu pedido, em 1821.

Enquanto militar frequentou a academia do castelo da Fortaleza de São João Baptista, de Angra do Heroísmo.
Em 4 de Junho de 1828 foi nomeado almoxarife dos armazéns civis e militares de Angra do Heroísmo, e em 1832 reuniu ao almoxarifado o do arsenal militar.
Extinto este lugar, em 5 de Agosto de 1839, foi empregado dos depósitos, servindo de pagador do Trem da 10.ª divisão militar.
 
Desde 1836 a 1851 serviu como inspector das obras públicas do Distrito de Angra do Heroísmo, sendo neste último ano nomeado condutor, quando foi criada a direcção das obras públicas.

Devotado à causa liberal, foi um bom patriota que sempre lutou pela liberdade.
Foi filho de Alexandre Borges da Costa, fidalgo Cavaleiro da casa real, capitão de milícias, e de D. Maria Luz Fagundes Falcão Coelho Borges, proprietária do enleio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

Referências
Memória da Visita Régia à Ilha Terceira, escrito por Alfredo Luís Campos. Imprensa Municipal, Angra do Heroísmo, 1903.

Naturais dos Açores
Militares dos Açores